Pandeglang kan syfta på:

Indonesien 

 Kecamatan Pandeglang, distrikt, Banten, 
 Kelurahan Pandeglang, administrativ by, Banten, 
 Pandeglang (kabupatenhuvudort i Indonesien), Banten,